Secret, Hamaszaki Ajumi nyolcadik albuma
Secret, 1994-es Madonna-dal
Secret, a német Marusha kimásolt kislemeze a Wir című 1995-ben megjelent albumról
Secret, popdal Kylie Minogue kilencedik albumáról
Secret, dél-koreai pop együttes
Secret, tajvani romantikus film, Jay Chou rendezésében
Secret (televíziós sorozat, 2000)
Secret (televíziós sorozat, 2013)